Cécile Delpirou (1964), femme politique française ;
 Marthe Delpirou (1900-1945), avocate et résistante française.